

Pessoas
Gregory McKinney
Mary McKinney

Localidades
McKinney (Texas)

Desambiguações de sobrenomes